Tăciune se poate referi la:
 tăciune, boală a plantelor (cerealiere) provocată de o ciupercă parazită care se manifestă prin distrugerea totală sau parțială a părților atacate și prin apariția în locul acestora a unei pulberi de culoare neagră; mălură, cărbune.
 tăciune, rămășiță dintr-o bucată de lemn care a ars incomplet; cărbune sau lemn în faza de ardere mocnită, fără flacără.